

Animais 
 Guará ou  Eudocimus ruber — ave
 Lobo-guará ou  Chrysocyon brachyurus — canídeo

Localidades 
 Guará (Distrito Federal) — região administrativa do Distrito Federal brasileiro
 Guará (São Paulo) — município brasileiro do estado de São Paulo
 Guará (Xangri-lá) — distrito do município brasileiro de Xangri-lá
 Guaratinguetá — município brasileiro popularmente chamado de Guará

Outros 
 Clube de Regatas Guará
 Guará Rugby Clube

Desambiguações de animais
Desambiguações de topônimos